El apellido González Velázquez puede referirse a diversos miembros de una familia de artistas españoles, a la que pertenecen:

 Pablo González Velázquez (1664-1727), escultor,
 Luis González Velázquez (1715-1764), pintor, hijo del anterior;
 Alejandro González Velázquez (1719-1772), pintor, arquitecto y escenógrafo, hermano del anterior;
 Antonio González Velázquez (1723-1793), pintor, hermano de los anteriores;
 Zacarías González Velázquez (1763-1834), pintor, hijo del anterior;
 Isidro González Velázquez (1765-1840), arquitecto, hermano del anterior;
 Cástor González Velázquez (1768-1822), pintor, hermano de los anteriores;
 José Antonio González Velázquez (- 1810), arquitecto, hijo de Alejandro, primer director de Arquitectura de la Real Academia de San Carlos de México;